Кормичи — топоним в России.

 Кормичи — деревня в Оричевском районе Кировской области. Входит в состав Спас-Талицкого сельского поселения.
 Кормичи — упразднённая в 1996 году деревня в Арбажском районе Кировской области.